VBS est un code, qui peut désigner :
 .

VBS ou Vbs est un sigle qui peut faire référence à :
 VBScript, abréviation de Microsoft Visual Basic Scripting Edition, un sous-ensemble de Visual Basic utilisé en tant que langage de script d'usage général ;
 VBS, le code de l'aéroport de Brescia en Italie dans la codification IATA ;
 l'essai au bleu de méthylène (Valeur de Bleu du Sol) qui permet de déterminer la teneur en argile d'un sol ;
 VBS, une série de jeux sérieux sur PC destinés à l'entrainement de petites unités militaires tactiques (quatre versions ont été rendues publiques jusqu'à présent : VBS1, VBS2, VBS3 et VBS4) ;
 Virtualization Based Security, une fonction du système d'exploitation Microsoft Windows.